

Persone

 Antonino Bertolotti, scrittore, docente universitario, direttore dell'Archivio di Stato di Mantova
 Davide Bertolotti – scrittore italiano
 Ermanno Bertolotti – ex calciatore italiano
 Gasparo Bertolotti – liutaio e contrabbassista italiano
 Gianni Bertolotti – ex cestista italiano
 Giuseppe Bertolotti – sacerdote e teologo italiano
 Giuseppe Bertolotti – militare italiano (1890-1917), medaglia d'oro
 Maria José Bertolotti – ex cestista brasiliana
 Monica Bertolotti – doppiatrice italiana

Altro
 Torre dei Bertolotti – una delle venti torri di Bologna

Pagine correlate
 Bertolotto